Harutyunyan ou Haroutiounian ou Aroutiounian (en ).

Patronyme 

 Alexandre Aroutiounian {1920-2012), compositeur et pianiste arménien ;
 Arayik Haroutiounian {1973- ), premier ministre du Haut-Karabagh ;
 Ardachès Haroutunian (1873-1915), poète arménien, victime du génocide arménien ;
  :
 Arsen Harutyunyan (né en 1999), lutteur arménien ;
 Arsen Harutyunyan (né en 1968), skieur arménien ;
 Gor Harutunian (1989-), combattant français professionnel de Mixed Martial Arts ;
 Hovhannès Haroutiounian surnommé Tlgadintsi (1860-1915), écrivain et victime du génocide arménien ;
 Hratchia Haroutunian (1950- ), violoniste arménien ;
 Lianna Haroutounian, soprano arménienne ;
 Khosrov Haroutiounian (1948- ), homme politique arménien ;
 Siranush Haroutunyan alias Sirusho (1987- ), chanteuse arménienne.